Епископ Феодор (в миру Николай Николаевич Маковецкий или Маковицкий; ок. , село Алтыновка, Кролевецкий уезд, Черниговская губерния — , Уральск) — епископ Русской православной церкви, епископ Мосальский, викарий Калужской епархии.

Биография 
Родился около 1880 года в селе Алтыновка Кролевецкого уезда Черниговской губернии в дворянской семье. Сын известного доктора Душана Маковицкого, лечившего Льва Толстого.

Окончил Санкт-Петербургский университет с дипломом I-й степени. В 1910 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Учась в академии, пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха.

С 20 ноября 1910 года — преподаватель Уфимской духовной семинарии.

С 21 января 1913 года — помощник смотрителя Уфимского духовного училища.

С 22 февраля 1916 года до 1918 года — помощник смотрителя Угличского духовного училища.

В апреле 1920 года хиротонисан во епископа Мосальского, викария Калужской епархии.

24 августа 1922 года арестован за «распространение к/р воззваний-посланий, агитация против советской власти и преподавание Закона Божия несовершеннолетним и взрослым». Был арестован после проведения благочиннического собрания в Мосальском соборе, на котором было решено не принимать обновленчества. На следующий день после ареста был отправлен на станцию Баратинская. После ареста епископа Феодора был суд и вынесен приговор, вероятно, три года заключения, так как он пробыл в заключении до августа 1925 года. Подробности заключения неизвестны

Возвратился в Мосальск 17 августа 1925 года, но вскоре был снова отправлен в ссылку в Уральск. Скончался в 12 ноября 1925 года в Уральске.

Примечания

Ссылки 
 Феодор (Маковецкий Н. Н.)

Родившиеся в Кролевецком районе
Родившиеся в Черниговской губернии
Умершие в Уральске
Епископы Русской православной церкви
Священнослужители, репрессированные в СССР
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета